Кубок Англии 1964/1965 — 84-й розыгрыш Кубка Англии, старейшего клубного футбольного турнира в мире. Победу в турнире впервые в своей истории одержал «Ливерпуль», обыграв «Лидс Юнайтед» в дополнительное время в финальном матче на «Уэмбли» со счётом 2:1.

Календарь

Первый раунд 
На этом этапе турнира клубы третьего и четвёртого дивизионов Футбольной лиги присоединяются к командам, прошедшим через квалификационные раунды. Матчи были запланированы на 14 ноября 1964 года.

Второй раунд 
Матчи второго раунда были запланированы на 5 декабря 1964 года.

Третий раунд 
44 клуба Первого и Второго дивизионов футбольной лиги вступили в борьбу за трофей на этой стадии турнира. Матчи были запланированы на 9 января 1965 года.

Четвёртый раунд 
Матчи этого раунда были запланированы на 30 января 1965 года.

Пятый раунд 
Матчи этого раунда были запланированы на 20 февраля 1965 года.

Шестой раунд 
Матчи этого раунда были запланированы на 6 марта 1965 года.

Полуфиналы

Переигровка

Финал

Примечания

Ссылки 
 Архив Кубка ФА на TheFA.com
 Сезон Кубка ФА 1964/65 на Footballsite.co.uk
 Сезон Кубка ФА 1964/65 на Soccerbase.com

1964
Англия
Футбол в Европе в 1964 году
Футбол в Европе в 1965 году
Спорт в Великобритании в 1964 году
Спорт в Великобритании в 1965 году